Ptolemaios II kan syfta på:
 Ptolemaios II Filadelfos (309–246 f.Kr.), kung i ptolemeiska riket, son till Ptolemaios I Soter
 Ptolemaios II Keraunus eller Ptolemaios II Ceraunus (200-talet f.Kr.), kung av Makedonien 281–279 f.Kr., äldste son till Ptolemaios I Soter

Se även
 Ptolemaiska dynastin – en dynasti i antikens Makedonien 305–30 f.Kr.